L'hydronyme Lauhirasse désigne deux cours d'eau qui coulent dans les Pyrénées-Atlantiques :

 Le Lauhirasse prend sa source sur la commune d'Arbouet-Sussaute et se jette dans la Bidouze à Arancou.
 Le Lauhirasse prend sa source sur la commune de Lohitzun-Oyhercq et se jette dans le Saison à Osserain-Rivareyte.